Il singolare del torneo di tennis Bossonnens Challenger 1989, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Roger Smith che ha battuto in finale Petr Korda 7-6, 6-7, 6-4.

Teste di serie

 Petr Korda (finale)
 Marc Rosset (quarti di finale)
 Markus Zoecke (primo turno)
 Johan Carlsson (primo turno)

 Simone Colombo (primo turno)
 Tomas Nydahl (primo turno)
 Gianluca Pozzi (primo turno)
 Russell Barlow (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Bossonnens Challenger 1989